IV Кросс наций прошёл в уэльском  (Ньюпорт) в субботу 10 марта 1906 года. Трасса дистанции проходила по территории .
 
Согласно данным IAAF, длина дистанции составляла 16,1 км.

Призёры

Индивидуальное первенство

Мужчины 16,1 км

Командное первенство

Мужчины

Страны-участники
В соревнованиях приняли участие 44 спортсмена из 4-х стран.

 (12)
 (8)
 (12)
 (12)

Примечания

Ссылки 
 INTERNATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS - 16.1km CC Men - Senior - Newport Caerleon Racecourse Wednesday March 10 1906

1906
Март 1906 года
Спорт в Великобритании в 1906 году
Международные спортивные соревнования в Уэльсе
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Спортивные соревнования в Ньюпорте
События 10 марта
XX век в Уэльсе